Der Rajon Ostroh (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Riwne in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Stadt Ostroh, diese wird vollständig vom Rajon umschlossen, war aber kein Teil desselben.

Geographie 
Der Rajon lag im Süden der Oblast und grenzte im Norden an den Rajon Hoschtscha, im Osten an den Rajon Slawuta (in der Oblast Chmelnyzkyj), im Südosten an den Rajon Isjaslaw (Oblast Chmelnyzkyj), im Süden auf einem kurzen Stück an den Rajon Bilohirja (Oblast Chmelnyzkyj), im Südwesten auf einem kurzen Stück an den Rajon Schumsk (in der Oblast Ternopil) sowie im Westen an den Rajon Sdolbuniw.
Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen die Flüsse Wilija und Horyn in nördliche Richtung, der südwestliche Teil ist stark bewaldet und dünn besiedelt.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Rowno und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann bis zum 30. Dezember 1962, als er aufgelöst und dem Rajon Hoschtscha angeschlossen wurde, dieser Zusammenschluss wurde allerdings am 4. Januar 1965 wieder rückgängig gemacht. Seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine. Am 7. Juli 1995 wurde die Stadt Ostroh aus dem Rajonsverbund ausgegliedert und zu einer Stadt unter Oblastverwaltung erhoben.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Riwne.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 21 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 55 Dörfer

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Ostroh
Rajon Riwne
Aufgelöst 2020